Codazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Codazzi (1793–1859), italienischer und kolumbianischer Militär, Geograf und Kartograf
 Delfino Codazzi (1824–1873), italienischer Mathematiker
 Niccolò Codazzi (1642–1693), italienischer Maler, Sohn von Viviano
 Viviano Codazzi (1604–1670), italienischer Maler, Vater von Niccolò

Codazzi ist der Name folgender Orte:

 Codazzi, Kurzname für Agustín Codazzi, Kolumbien